Bruzual, puede referirse a:

En Venezuela 

 Municipio Bruzual, perteneciente al estado Anzoátegui.
 Municipio Bruzual, perteneciente al estado Yaracuy.
 Bruzual, ciudad en el estado Apure.
 Villa Bruzual, capital del municipio Turén del Estado Portuguesa.

Personajes 
 Alejandro Bruzual, guitarrista e historiador venezolano.
 Blas Bruzual, militar venezolano.
 Claudio Bruzual Serra, abogado y político venezolano 
 Eleonora Bruzual, periodista venezolana.
 Gustavo Bruzual, astrónomo venezolano.
 José Luis Bruzual, empresario venezolano.
  Manuel Ezequiel Bruzual, Presidente de Venezuela.
 Leopoldo Díaz Bruzual, economista, abogado y político venezolano.